Molekulska formula -{C22H32O3}- se može odnositi na:

 Medroksiprogesteron
 Medrizon
 Penostatin A